Just Friends (1993), filme belga 
 Apenas Amigos, filme com Amy Smart e Anna Faris (original: Just Friends)
 "Just Friends" também é uma canção de Amy Winehouse, do álbum Back to Black